Ла-Шапе́ль-Монтре́й () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 310 км на південний захід від Парижа, 18 км на захід від Пуатьє.

Історія 

1 січня 2019 року Ла-Шапель-Монтрей, Бенассе, Лавоссо i Монтрей-Боннен було об'єднано в новий муніципалітет Буавр-ла-Валле.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 260 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 671,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Шапель-Монтрей на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-Монтрей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту В'єнна